«Леге́нда о Ти́ле» — советский художественный фильм 1976 года режиссёров Александра Алова и Владимира Наумова, снятый по мотивам романа бельгийского писателя Шарля Де Костера «Легенда об Уленшпигеле». Состоит из двух полнометражных фильмов — «Пепел Клааса» и «Да здравствуют нищие», каждый из которых, в свою очередь, делится на две серии. Кроме того, существует телевизионная пятисерийная версия, включающая материал, не вошедший в киноверсию.  

Атмосфера средневекового фламандского города воссоздана посредством съёмок в Таллине и Гданьске. А под голландские парусники были «закамуфлированы» рыбацкие сейнеры латвийского колхоза «Узвара». Гавань того же хозяйства в устье реки Лиелупе в Юрмале изображает голландский порт и полузатопленный город.

Сюжет

Фильм первый «Пепел Клааса» 
XVI век. Свободолюбивый и жизнерадостный народ Нидерландов под властью испанского короля: гонения, пытки, костры инквизиции, поощрение доносчиков… Бесстрашному Тилю Уленшпигелю и его верной подруге Неле предстоит пройти через множество испытаний.

Фильм второй «Да здравствуют нищие!» 
Народ Нидерландов, истерзанный жестокими королевскими указами, налогами, обвинениями в ереси, пытками и казнями, начал освободительную войну против испанского владычества. Немало подвигов совершат народный герой Тильберт Уленшпигель и его друг Ламме Гудзак, прежде чем на их родную землю вернётся мир.

В ролях

Съёмочная группа 
 Авторы сценария и режиссёры — Александр Алов, Владимир Наумов
 Оператор-постановщик — Валентин Железняков
 Художники — Алексей Пархоменко, Евгений Черняев
 Композитор — Николай Каретников
 Художник по костюмам — Лидия Нови
 В фильме использована музыка Антонио Вивальди и Владимира Вавилова.
 Звукооператор — Роланд Казарян
 Дирижёры — Юрий Николаевский (киноверсия), Эмин Хачатурян (телевариант)
 Художники-декораторы — Владимир Кирс, Владимир Фабриков
 Редактор картины — Нина Скуйбина
 Музыкальный редактор — Раиса Лукина
 Консультант — Мария Мерцалова
 Директор картины — Семён Миндич

Награды 
1978 — 11 Всесоюзный кинофестиваль в Ереване:
 Специальный приз жюри за высокое художественное достоинство произведения — фильму «Легенда о Тиле»;
 Приз за высокое операторское мастерство — Валентину Железнякову;
 Приз за высокую культуру изобразительного решения — художникам: Алексей Пархоменко, Евгений Черняев, Лидия Нови.

Издание на видео 
В 2007 году вышло лицензионное издание кинотеатральной версии фильма на двух DVD-дисках.

Факты 

Наверное, у каждого артиста есть роли, о которых говорят, что они созданы для него или он создан для этих ролей. Санчо в «Человеке из Ламанчи» и Ламме из «Легенды о Тиле» — такие вот «мои роли». 
 На роль Тиля пробовался актёр Александр Абдулов.
 Полусапожки из фильма «Легенда о Тиле» Е. Леонов носит также в фильме «Кин-дза-дза!».
 Ряд сцен снят в Таллине на улице Катарина кяйк.

Примечания

Ссылки 

 «Легенда о Тиле» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 «Легенда о Тиле» — 35 лет на экране. Фотогалерея на сайте mosfilm.ru

Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы Александра Алова
Фильмы Владимира Наумова
Фильмы СССР 1977 года
Исторические фильмы СССР
Фильмы — лауреаты Всесоюзного кинофестиваля
Экранизации романов Бельгии
Смертная казнь в фильмах
Фильмы на русском языке